Ниже представлен список мэров города Сан-Диего (штат Калифорния, США).

Общие сведения 
Должность «Мэр города Сан-Диего» официально появилась 27 марта 1850 года после того как город был инкорпорирован. Но уже в 1852 году Сан-Диего обанкротился и лишился статуса city, поэтому правительство Калифорнии распустило правительство города и заменило мэра и городской совет попечительским советом. На посту «исполняющего обязанности мэра» (президент попечительского совета) с 25 марта 1852 года по 3 января 1888 года побывали 24 человека (наиболее известные из них:  и ). В 1887 году должность мэра была восстановлена. 

Мэр Сан-Диего обязан обеспечивать соблюдение и исполнение законов, принятых . Назначается по результатам прямых выборов на 4 года с правом однократного переизбрания. Жалованье мэра составляет  долларов в год (по состоянию на ноябрь 2020 года), в 2012 году —  доллара.

Неоднократно мэры Сан-Диего подвергались уголовным преследованиям за различные преступления.

За всю историю города дважды (не подряд) его мэром побывал лишь один человек:  (9-й мэр в 1899—1901 и 16-й в 1915—1917 годах). Самое большое время на этом посту провёл Пит Уилсон (чуть больше одиннадцати лет); самое малое (не считая «временных мэров» и «исполняющих обязанности») —  (чуть больше полутора месяцев).  — единственный мэр города, умерший на своём посту. По состоянию на 2022 год на этой должности побывали лишь две женщины:  и . Два мэра:  и  являлись отцом и сыном, соответственно. Первым и пока единственным не-белым американцем, а также открытым геем на этом посту является .

Список 
О мэрах Сан-Диего до 1850 года (до образования штата Калифорния) см. Список мэров Сан-Диего до образования штата Калифорния.
 Прочерк в столбце «№ п/п» указывает на вице-мэра, взявшего на себя обязанности мэра в случае кончины или отставки действующего мэра.

С 25 марта 1852 года по 3 января 1888 года должности «Мэр Сан-Диего» не существовало, их обязанности исполняли президенты попечительского совета.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт мэра Сан-Диего
 Мэры Сан-Диего на официальном сайте города
 Charter of the City of San Diego, adopted March 16th 1889
 Charter of the City of San Diego // adopted 7 апреля 1931 // approved 15 апреля 1931
 Mayors and Postmasters of San Diego, California // politicalgraveyard.com

История Сан-Диего
Сан-Диего
Мэры Сан-Диего